Helen Wills ha battuto in finale Betty Nuthall 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Helen Wills (Campionessa)

 Molla Mallory (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1927